Handels- und Industriemuseum steht für:

 Handels- und Industriemuseum (Hannover)
 Handels- und Industriemuseum (Salamanca) in Salamanca, Spanien 
 Handels- und Industriemuseum (Österreich), Museum des Handels- und Ackerbauministeriums